Noizy, właściwie Rigels Rajku (ur. 27 września 1986 w Sukth) - albański raper.

Życiorys 
W 1997 roku wyjechał z rodzicami do londyńskiej dzielnicy Woolwich, gdzie uprawiał streetfighting.

W latach 2007 i 2010-2011 wziął udział w festiwalu muzycznym Kënga Magjike.

W 2015 roku założył markę odzieżową Illyrian Bloodline będącą pierwszą albańską marką odzieżową. Ma łącznie 5 punktów sprzedaży w Albanii, Kosowie i Macedonii Północnej.

Dyskografia

Albumy

Teledyski

Przypisy 

Urodzeni w 1986
Albańscy muzycy
Artyści związani z Londynem
Albańscy przedsiębiorcy
Raperzy